Сусідки — село, Полтавський район, Полтавська область, Україна
 Сусідки — присілок, Орічівський район, Кіровська область, Росія